Die ADAC GT Masters 2016 war die zehnte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennveranstaltungen durchgeführt. Der erste Lauf fand am 16. April in Oschersleben und der Finallauf am 2. Oktober auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen Christopher Mies der US-Amerikaner Connor De Phillippi mit 168 Punkten in einem Audi R8 LMS GT3. Die Teamwertung gewann das Team Montaplast by Land-Motorsport mit 177 Punkten.

Die Trophywertung gewann der Schweizer Remo Lips mit 298,5 Punkten und die neu eingeführte Juniorwertung sicherte sich ebenfalls Connor De Phillippi mit 248 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 69 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 18 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016